CMI es una abreviatura que puede hacer referencia a:

 Clay Mathematics Institute
 Coded Mark Inversion
 Círculo Mágico Israelí
 Comité Marítimo Internacional
 CM& noticiero de televisión de Colombia. (Compañía de Medios de Información).
 Corriente Marxista Internacional, organización internacional trotskista.
 Consejo Mundial de Iglesias, organización internacional ecuménica.
 Cuadro de mando integral, herramienta de ciencia gerencial.

Siglas